Ovington steht für:

 Mary White Ovington (1865–1951), US-amerikanische Suffragette, Journalistin und Mitgründerin des Nationalverbandes für die Förderung Farbiger
 Ovington (Essex)
 Ovington (Hampshire)
 Ovington (Durham)
 Ovington (Norfolk)
 Ovington (Northumberland)